Moosburg (Federsee), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Moosburg (Karinthië), een gemeente in Klagenfurt in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
Moosburg an der Isar, een stad in de Duitse deelstaat Beieren
Przedecz (Duits: Moosburg), een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
Zalavár (Duits: Moosburg), een stad in Hongarije